Финтаун (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер). Население — 100 человек (оценочно). Деревня названа в честь мифической Финнгел (), утонувшей в озере при попытке спасти своего раненого брата (Feargamhain).

Примечания 

Населённые пункты графства Донегол